Banding (Bringin), een plaats in Indonesië
Banding (Rajabasa), een plaats in Indonesië
Banding (Bandar Negeri Semuong), een plaats in Indonesië